Moscheles:
 Ignaz Moscheles (1794–1870), český skladatel, pianista a učitel hudby, otec Felixe
 Felix Moscheles (1833–1917), britský malíř a spisovatel; syn Ignáce a strýc Julie
 Julie Moscheles, jako: Moschelesová (1892–1956), československá geografka; neteř Felixe

České rodiny
Německá příjmení
Židovská příjmení